Russ Conway (1913-2009) – attore statunitense
Russ Conway (1925-2000) – pianista britannico